Edelweiss, eller edelweiß, kan ha flera betydelser:

 Edelweiss – en blomma som bland annat växer i Alperna
 Edelweiss Air – ett schweiziskt flygbolag
 Edelweiss (musikgrupp) – en musikgrupp från Österrike
 Edelweiss (sång) – en sång från musikalen Sound of Music
 För sent för edelweiss – ett musikalbum (även en låt) av Håkan Hellström
 Edelweisspiraten – en tysk antinazistisk ungdomsorganisation under andra världskriget
 Edelweiss (pianostycke) – ett pianostycke av Gustav Lange
 Siren Edelweiss – ett segelflygplan